Kabinett Ólafur Jóhannesson steht für folgende Regierungen Islands:

 Kabinett Ólafur Jóhannesson I
 Kabinett Ólafur Jóhannesson II